FRL est un sigle qui peut désigner :
 Frame representation language, un langage de programmation inventé par Marvin Minsky.

FRL est un code qui peut désigner :
 Aérodrome de Forlì, un aéroport de l'Émilie-Romagne en Italie, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports